Colegio San José puede hacer referencia a:
 El Colegio San José, colegio católico jesuita ubicado en Barranquilla (Colombia) 
 El Colegio San José, colegio católico jesuita ubicado en Villafranca de los Barros (España) 
 El Colegio San José, colegio católico betharramita ubicado en Asunción (Paraguay).
 El Colegio San José, colegio católico jesuita ubicado en Arequipa (Perú).
 El Colegio San José, colegio católico marianista ubicado en Río Piedras (Puerto Rico).
 El Colegio San José, colegio católico jesuita ubicado en Valladolid (España).
 El Colegio San José, colegio privado ubicado en Estepona y Marbella (Málaga, España).
 El Colegio San José, colegio privado ubicado en la ciudad de San Fernando (Cádiz, España)
 El Colegio San José, colegio católico betharramita ubicado en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). 
 El Colegio San José, colegio privado ubicado en la Ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina). 
 El Colegio San José, colegio católico marista ubicado en Armenia (Colombia).
 El Colegio San José, colegio católico ubicado en Madrid, Ciudad lineal (España).
El Liceo San José, colegio católico salesiano ubicado en Los Teques (Venezuela)